Nationalpakt hat mehrere Bedeutungen:

 Nationalpakt (Türkei) (türkisch: Misak-ı Millî), das politische Manifest der türkischen Unabhängigkeitsbewegung von 1920
 Nationalpakt (Libanon), ungeschriebenes Übereinkommen von 1943 zwischen den Religionsgemeinschaften des Libanon, der den Konfessionalismus zum politischen System des Libanon machte

Siehe auch:
 Turm des Nationalen Paktes (türkisch: Misak-ı Milli Kulesi), Teil des Mausoleums (Museum) des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara